Naisseline est un nom propre kanak qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Henri Naisseline (1911-), homme politique français de Nouvelle-Calédonie ;
 Nidoïsh Naisseline (1947-2015), chef kanak de l’île de Maré dans les îles Loyauté de Nouvelle-Calédonie et homme politique français, fils du précédent ;
  (1974-), chef kanak de l’île de Maré dans les îles Loyauté de Nouvelle-Calédonie, fils du précédent ;

Patronyme français